__БЕЗКН__

Indigofereae је трибус у фамилији махунарки. У свим молекуларним филогенијама овај трибус је монофилетска клада.                 Indigofereae су настале пре 30,0 ± 3,3 милиона година (у Олигоцену).  

Indigofereae као група тренутно немају филогенетску дефиницију, али могу се разликовати следећим морфолошким синапоморфним карактеристикама: присуством двограних биљних длака, кратких слободних прашничких филамената и кратких плодних дршки, као и губитком залистака у оквиру сложених листова и арилуса око семена.

Класификација 
Трибус Indigofereae обухвата следеће родове :     

 Cyamopsis DC.
 Indigastrum Jaub. & Spach
 Indigofera L.
 Microcharis Benth.
 Phylloxylon Baill.
 Rhynchotropis Harms.

Систематика 
Савремена молекуларна филогенетика претпоставља следеће односе међу родовима:

Референце 

Махунарке